В список самых высоких зданий мира включены сверхвысокие небоскрёбы высотой 350 и более метров. На март 2023 года в мире насчитывается 84 таких здания, достигших своей архитектурной высоты.

Построенные и достраивающиеся здания 

В список включены построенные и достраивающиеся здания, достигшие своей архитектурной высоты (выделены бежевым). Под зданиями здесь понимаются наземные строительные сооружения с помещениями для проживания и/или деятельности людей; телебашни, мачты, трубы и прочие сооружения, предназначенные для отличных от вышеизложенных целей, в список не включены.

Строящиеся 
На май 2021 года в мире ведётся строительство 39 небоскрёбов, не достигших проектной архитектурной высоты. Строительство ещё 26 временно приостановлено.

Строительство начато, затем отменено 
На май 2021 года история насчитывает 26 отменённых проекта небоскрёбов после начала их строительства.

Хронология высочайших зданий мира 
Здесь представлен список самых высоких зданий гражданского назначения своего времени по верхней архитектурной отметке.

См. также 
 Список самых высоких зданий и сооружений мира

Ссылки 

 SkyscraperCity
 Skyscraper Map на skyscrapercenter.com

Примечания